Бланчард ():

Носители фамилии 
 Бланчард, Джонни (1933—2009) — американский бейсболист.
 Бланчард, Мари (1927 или 1923 1970) — американская актриса.
 Бланчард, Роуэн (род. 2001) — американская актриса.
 Бланчард, Рейчел (род. 1976) — канадская и американская актриса.
 Бланчард, Теренс Оливер (род. 1962) — американский джазовый трубач, дирижёр, композитор, аранжировщик и кинокомпозитор.
 Бланчард, Тэмми (род. 1976) — американская актриса.

Топонимы 
  — река в штате Огайо, США.

См. также 
 Бланшар